Delorey est un patronyme porté notamment par :

 Paul Delorey (1949-2021), joueur de curling et homme politique canadien ;
 Randy Delorey (1947-), homme politique (néo-écossais) canadien.